Rosa María Augusta Palacios Mc Bride (San Isidro, Lima, 29 de agosto de 1963) es una abogada y periodista peruana. Conocida por sus entrevistas políticas y capacidad de debate jurídico, Palacios ha dirigido y conducido diversos programas políticos de radio y televisión en CCN, Canal N, Antena Informativa, América Televisión, Global Televisión, ATV, ATV+, RPP, Radio Capital, Radio Exitosa y Radio Santa Rosa.

Tras dedicarse a la consultoría en el sector público y privado, Palacios abandonó el ejercicio del derecho para ingresar al periodismo a tiempo completo en 1999. Durante siete años, fue directora y conductora del programa televisivo Prensa libre, de corte político-social, de 2004 a 2011. Actualmente, es catedrática universitaria y conductora en Radio Santa Rosa (1500 AM) del programa periodístico A pensar más con Rosa María Palacios.

Primeros años y educación 
Nació el 29 de agosto de 1963; su padre es Aurelio Palacios Moreyra, hijo de Carlos Palacios Villacampa y de Amelia Moreyra y Paz-Soldán. Su madre es Miriam Mc Bride Arbayza, hija de Luis Mc Bride Miller y de Eva Christina Arbayza Strohmeier. Es sobrina nieta del político Carlos Moreyra y Paz-Soldán y del historiador Manuel Moreyra y Paz Soldán.

Estudió la primaria y la secundaria en el Colegio María Reina Marianistas. Una vez graduada, estudió Derecho en la PUCP, donde obtuvo el título de abogada. Y concluyó una maestría en Jurisprudencia Comparada en la Universidad de Texas en Austin.

Carrera

Carrera temprana 
Realizó sus prácticas profesionales en el Estudio Rubio Leguía Normand, de la ciudad de Lima.

Desde fines de 1991 hasta abril de 1992, fue parte de la Comisión Especial de la Presidencia del Consejo de Ministros para la propuesta de reforma del Poder Ejecutivo. Promovida por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Alfonso de los Heros.

Administración pública 
En marzo de 1993, ingresó al Indecopi, en el cual fue secretaria técnica de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal hasta marzo de 1994. De mayo de 1994 a julio de 1995, fue miembro de la Comisión de Protección al Consumidor. 

En 1996, fue consultora de la Secretaría Ejecutiva del Programa de Modernización de la Administración Pública (PMAP) de la Presidencia del Consejo de Ministros. El programa fue creado por la Ley Marco de Modernización de la Administración Pública con el objetivo de diseñar y conducir el proceso de modernización y estuvo dirigido por los entonces ministros Alberto Pandolfi, Jorge Camet Dickmann y Jaime Yoshiyama. En dicha posición, se desempeñó como consultora del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en temas sobre reforma del Estado.

Consultoría política

1998 
En 1998, trabajó como consultora para la campaña electoral de Juan Carlos Hurtado Miller, quien postulaba a la Municipalidad Metropolitana de Lima con el partido fujimorista Vamos Vecino, en la elaboración de su plan de gobierno.

2016 
Para la segunda vuelta de las elecciones generales de 2016, Palacios y el periodista Gustavo Gorriti participaron voluntariamente en la preparación de Pedro Pablo Kuczynski para su segundo y último debate con Keiko Fujimori. Palacios interpretó a Fujimori durante el ensayo de debate.

Periodismo 
Se inicia en el periodismo en 1999 en CCN y en RPP. Fue conductora de Ampliación de noticias, de RPP, de 1999 a 2004.

Desde el año 2000, trabajó en Canal N y en RPP. Desde febrero de 2001 hasta julio de 2004, además de su trabajo en RPP, estuvo a cargo de Tribuna libre, en Antena Informativa.

En 2008, regresó a la radio, a través de Radio Capital.

El 2 de agosto de 2004, comenzó a conducir el programa Prensa libre, por América Televisión, que se mantuvo hasta el 27 de junio de 2011. El día 28 de junio de 2011 se canceló su programa nocturno diario. El entonces presidente del directorio de América Televisión, Luis Miró Quesada Valega, declaró: «Prensa libre ha marcado la pauta en información política, con profesionalismo y objetividad. Estamos muy agradecidos por la labor desarrollada por Rosa María Palacios y todo su equipo al frente de este programa». Según Palacios, cuyo contrato con América Televisión vencía el jueves, 30 de junio de 2011, su programa era rentable, tenía credibilidad y estaba entre los más vistos en el horario nocturno.

El 26 de septiembre del mismo año, regresó a la televisión con Tribuna abierta, por Global Televisión.

Posteriormente, el 1 de noviembre de 2011, reapareció en ATV con el segmento La hora macabra, en compañía de Augusto Álvarez Rodrich. Es un segmento donde se opinaba sobre temas políticos, policiales, culturales de manera coloquial y espontánea, y estuvo al aire hasta el 4 de abril de 2012. Un día antes del término de La hora macabra, Augusto y Rosa María Palacios aclararon que se suspendía no por temas políticos o de índice de audiencia, sino que se debía a falta de publicidad.

Palacios condujo, desde el 18 de noviembre de 2012, Es noticia por ATV y RMP por ATV+. El 14 de julio de 2013, la conductora anunció su salida del Grupo ATV. 

El 18 de junio de 2013, después de terminar su programa matutino en Radio Capital, la periodista anunció, vía Twitter, su alejamiento de Radio Capital y del Grupo RPP, lamentando la crisis económica por la que atraviesa el conglomerado y la sorpresa de la noticia.

En el año 2014, condujo el programa Rosa María Palacios en Exitosa, pero, a fines de ese año, renunció por incumplimiento de pago.

También condujo el programa En el mismo punto, transmitido por el portal web espacio360.pe . Entrevista y publica columnas semanales en el diario La República y es docente en la PUCP. Ha mantenido columnas de opinión en los diarios Correo, La Primera, Perú.21 y La República.

Actualmente, conduce el programa Sin guion, trasmitido por YouTube en el canal RTV-La República, programa sobre política peruana.

Vida personal 
En 1988, se casó con Alberto Varillas Cueto, hijo del exministro Alberto Varillas Montenegro y de María Virginia Cueto Duthurburu. La pareja tiene cinco hijos.

Programas

Televisión 
 CCN municipal (CCN, 1999)
 Tribuna libre (Antena Informativa, 2001-2004)
 Prensa libre (América Televisión, 2004-2011)
 Tribuna abierta (Global Televisión, 2011-2012)
 La hora macabra (ATV, 2011-2012)
 Es noticia (ATV, 2012-2013)
 RMP (ATV+, 2012-2013)
 En el mismo punto (2013)
 En voz alta (América Next, 2019)

Radio 
 Ampliación de noticias (RPP, 1999-2004)
 Rosa Maria Palacios en Capital (Radio Capital, 2008-2013)
 Rosa Maria Palacios en Exitosa (Radio Exitosa, 2014)
 A pensar más con Rosa María Palacios (Radio Santa Rosa, 2016-presente/diciembre 2020)

Publicaciones 

 El desafío de la descentralización (1999), con Leonie Roca
Normas técnicas y certificaciones de calidad (1994)
Fuera del aire (2017), con Augusto Álvarez Rodrich y Juan Carlos Tafur

Reconocimientos 

 Premios Luces a la mejor presentadora de programa periodístico (2007)
 Premio Jerusalén al Periodismo (Perú)
 Beca Eisenhower

Genealogía

Referencias

Enlaces externos 
 Radio Programas del Perú
 Columna de Rosa María Palacios en Diario La República 

Nacidos en Lima
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Periodistas de Perú
Presentadores de televisión de Perú
Periodistas de televisión de Perú
Locutores de radio de Perú
Abogadas de Perú
Mujeres periodistas de Perú
Liberales de Perú
Progresistas de Perú
Ganadores del premio Luces